Башак Эрайдын (; родилась 21 июня 1994 года в Анкаре, Турция) — турецкая теннисистка; победительница 27 турниров ITF (12 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Башак в теннисе с пяти лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (21)

Победы (12) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (9)

Финалы турниров ITF в парном разряде (32)

Победы (15)

Поражения (17)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Турции